Chori Chori (Hindi चोरी चोरी, Urdu چوری چوری) ist der Titel folgender Bollywoodfilme:

 Chori Chori (1956) von Anant Thakur mit Raj Kapoor und Nargis
 Chori Chori (2003) von Milan Luthria mit Ajay Devgan und Rani Mukerji
 Chori Chori Chupke Chupke aus dem Jahr 2001